Nell'aria – singolo di Marcella Bella del 1983
 Nell'aria – singolo di Platinette del 2000
 Nell'aria – album di Marcella Bella del 1983
 Nell'aria – singolo di L'Aura del 2008, dall'album L'Aura
 Nell'aria – singolo di Simona Molinari del 2009, dall'album Egocentrica
 Nell'aria – singolo di Silvia Mezzanotte del 2010
 Nell'aria – album di Marcella Bella del 2011